Altenbuch steht für:
 Altenbuch, Gemeinde im Landkreis Miltenberg, Bayern
 Altenbuch (Gerhardshofen), Ortsteil der Gemeinde Gerhardshofen, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Altenbuch (Wallersdorf), Ortsteil des Marktes Wallersdorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Altenbuch (Gemeinde Münzkirchen), Ortsteil der Gemeinde Münzkirchen, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Altenbuch bei Trautenau, deutscher Name des Ortes Staré Buky, Tschechien
 Altenbuch-Döbernei, deutscher Name des Ortsteiles Starobucké Debrné der Gemeinde Nemojov, Tschechien

Siehe auch:
 Altenbach